White Plains est le nom de plusieurs villes des États-Unis :
 White Plains, dans l'État d'Alabama ;
 White Plains, dans l'État de Géorgie ;
 White Plains, dans l'État du Kentucky ;
 White Plains, dans l'État du Maryland ;
 White Plains, dans l'État de New York ;
 White Plains, dans l'État de Caroline du Nord.